Eleonore Katharine von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (* 17. Mai 1626 in Stegeborg; † 3. März 1692 in Osterholz) war eine Pfalzgräfin von Zweibrücken-Kleeburg und durch Heirat Landgräfin von Hessen-Eschwege.

Leben 
Eleonore Katharine war eine Tochter des Pfalzgrafen Johann Kasimir von Zweibrücken-Kleeburg (1589–1652) aus dessen Ehe mit Prinzessin Katharina Wasa von Schweden (1584–1638), Tochter des Königs Karl IX. von Schweden. Eleonores Bruder wurde als Karl X. Gustav 1654 König von Schweden.

Sie heiratete 1646 in Stockholm Landgraf Friedrich von Hessen-Eschwege (1617–1655). Der Umstand, dass sie vor der Hochzeit eine Beziehung mit einem französischen Musiker gehabt und von diesem sogar schwanger war, verhinderte die Hochzeit offenbar nicht.  Weil der schwedische König die Mitgift Eleonores von 17.000 Reichstalern und dazugehörige Obligationen von weiteren 10.000 Talern nicht in der Lage war auszuzahlen, erhielt Friedrich als Entschädigung die Ämter Osterholz und Stotel sowie die Herrschaft Beverstedtermühlen. Nach dem Tod ihres Gatten wurde Eleonore Katharine von Schweden in diesen Ämtern als Erbin bestätigt. Während ihr Schwiegersohn, der Baron von Lilienburg, das Amt Stotel verwaltete, residierte Eleonore in Osterholz, wo sie sich um die sozialen Belange des Ortes kümmerte. So stellte sie den ersten Arzt und den ersten Lehrer in Osterholz ein und sorgte für die Einrichtung einer Apotheke. Ihr Leichnam wurde nach ihrem Tod aus Geldmangel in einem einfachen Holzsarg in die Fürstengruft nach Eschwege überführt.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe hatte Eleonore Katharine folgende Kinder:
 Margarete (*/† 1647)
 Christine (1648–1702) 
⚭ 1667 Herzog Ferdinand Albrecht I. von Braunschweig-Bevern (1636–1687) 
 Elisabeth (1650–1651)
 Juliane (1652–1693) 
⚭ 1680 Johann Jacques Marchand, Baron von Lilienburg (1656–1703) 
 Charlotte (1653–1708) 
⚭ 1. 1673 Herzog August von Sachsen-Weißenfels (1650–1674)
⚭ 2. 1679 (geschieden 1693) Graf Johann Adolf zu Bentheim-Tecklenburg (1637–1704)
 Friedrich (1654–1655)

Vorfahren

Weblinks 
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1640.htm
http://www.heimatverein-lilienthal.de/bibliothek-Dateien/zeitreise-25.pdf
http://www.weser-kurier.de/region/osterholz_artikel,-Neues-vom-tollen-Fritz-_arid,383605.html
http://runeberg.org/sqvinnor/0154.html (schwedisch)
http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15952 (schwedisch)

Einzelnachweise

Anmerkungen 
>

Wittelsbacher (Linie Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg)
⚭Eleonore Katharine #PfalzZweibruckenKleeburg
Deutscher
Geboren 1626
Gestorben 1692
Frau